Унчукатль — село в Лакском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Унчукатлинский“».

Географическое положение 
Расположено на реке Ухрахалилрат (бассейн реки Казикумухское Койсу, на склоне горы Сунал-баку, в 6 км к северо-востоку от районного центра села Кумух.

Население

Известные уроженцы 
 Мамаев, Загиди Мамаевич (1935—2015) — доктор технических наук, профессор, действительный член Российской инженерной академии. Лауреат премии Совета Министров СССР (1984).

Примечания

Ссылки 
 История села Унчукатль
 Унчукатль: тяга к знаниям с глубины веков

Населённые пункты Лакского района